Europarc steht für:

 EUROPARC Federation, Dachorganisation der Europäischen Großschutzgebiete (Nationalparks, Naturparks, Naturschutzgebiete und Biosphärenreservate)
 EUROPARC Deutschland e.V.,  der Dachverband der Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks in Deutschland
 Europarc Dreilinden, ein Gewerbepark in Dreilinden, Gemeinde Kleinmachnow bei Berlin